Rovetta ist der Familienname folgender Personen:
 Gerolamo Rovetta (1851–1910), italienischer Schriftsteller
 Giovanni Rovetta (1596–1668), italienischer Komponist

Rovetta steht für:
 Rovetta (Lombardei), italienische Gemeinde in der Provinz Bergamo in der Region Lombardei